Рамићи могу бити:

 Рамићи (Бања Лука), насељено мјесто у граду Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 Рамићи (Хаџићи), насељено мјесто у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Доњи Рамићи, насељено мјесто у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горњи Рамићи, насељено мјесто у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ